Het wereldkampioenschap superbike van Sugo 1990 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 26 augustus 1990 op het Sportsland SUGO nabij Murata, Japan.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Sugo